

Personnalités 

Domingo García peut désigner :
 Domingo García (1019-1109), connu sous le nom de Domingo de la Calzada, Dominique de la Chaussée en français, un religieux espagnol et un des principaux initiateurs du Chemin de Compostelle ;
 Domingo García Heredia (1904-?), un joueur international péruvien de football.

Toponymes 

 Domingo García, une commune située dans la province de Ségovie en Castille-et-León en Espagne ;
 Villar de Domingo García, une commune située dans la province de Cuenca en Castille-La Manche en Espagne.